Niemcy:
 Soltau – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia,w powiecie Soltau-Fallingbostel
 Soltau – były powiat
 Soltau – rzeka

Osoby:
 Gerty Soltau – niemiecka aktorka
 Mirko Soltau – niemiecki piłkarz